Frydendal kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Frydendal (Bov Sogn) – en bebyggelse i Bov Sogn, Aabenraa Kommune
 Frydendal (Frydendal Sogn) – et sogn i Frydendal Sogn, Holbæk Kommune
 Frydendal (Horne Sogn) – en bebyggelse i Horne Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Frydendal (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn, Ærø Kommune
 Frydendal (Skamstrup Sogn) – en bebyggelse i Skamstrup Sogn, Holbæk Kommune
 Frydendal (Vestervig Sogn) – en bebyggelse i Vestervig Sogn, Thisted Kommune
 Frydendal (Ølgod Sogn) – en bebyggelse i Ølgod Sogn, Varde Kommune
 Frydendal (Aalborg) – en bydel i Aalborg i Hans Egedes Sogn, Aalborg Kommune

 Frydendal Sogn, et sogn i Holbæk Provsti, Roskilde Stift
 Frydendal, ældre navn (fra 1654 til 1906) for hovedgården Torbenfeldt i Frydendal Sogn.